Die walisische Snooker-Meisterschaft ist ein nationaler Wettbewerb zur Ermittlung des walisischen Meisters in der Billardvariante Snooker.

Geschichte 
Der Wettbewerb wurde 1924 zum ersten Mal ausgetragen, der erste Sieger war C. P. Warriner. Erster Seriensieger wurde Tom Jones, der von 1930 bis 1935 und 1947 gewann. Während des Zweiten Weltkriegs wurde von 1940 bis 1945 kein Wettbewerb ausgetragen. In den 1950er-Jahren gewann der spätere sechsfache Weltmeister Ray Reardon den Wettbewerb sechs Mal. Sein härtester Konkurrent war John Ford, der 1949 gewann und bis 1955 fünf Mal im Finale stand. Ford spielte auch in den 1960er-Jahren – zusammen mit Des Meredith, Mario Berni und Lynn O’Neill – eine größere Rolle. Auch in den 1960ern und 1970ern brachte die walisische Snooker-Meisterschaft einen Weltmeister sowie einen Vizeweltmeister hervor. Doug Mountjoy, der den Wettbewerb 1968 und 1976 gewann, wurde 1982 Vizeweltmeister; Terry Griffiths sollte vier Jahre nach seinem Titelgewinn 1975 Weltmeister werden. Weitere prägende Spieler der 1970er waren Geoff Thomas und Alwyn Lloyd, die den Wettbewerb ein- bzw. dreimal gewannen und vier- bzw. zwei Mal im Finale standen.

Zeitgleich mit dem Snookerboom bei den Profispielern professionalisierte sich auch der walisische Amateursport. In den 1980er-Jahren gab es acht Sieger, im folgenden Jahrzehnt sogar neun. Im neuen Jahrtausend konnten zahlreiche Amateure durch die walisische Snooker-Meisterschaft schaffen. Die Ausgabe 2020 wurde wegen der COVID-19-Pandemie mehrfach verschoben und konnte erst im Dezember 2021 zu Ende gespielt werden. Eine reguläre Ausgabe 2021 gab es unter diesem Umständen nie.

Amtierender Meister ist Darren Morgan.

Titelträger

Rangliste

Einzelnachweise 

Billardturnier in Wales
Nationale Meisterschaft (Snooker)
Erstveranstaltung 1924